Příjmení Coe nese více osobností:

 David Allan Coe (* 1939) – americký country zpěvák, skladatel a představitel tzv. „psanecké country“
 Sebastian Coe (* 1956) – britský konzervativní politik a sportovec
 Tony Coe (1934–2023) – britský jazzový klarinetista a saxofonista